Бесплатный вызов (toll free), или номер 800, — услуга оператора телефонной связи, при которой вызовы на специальный телефонный номер (как правило, используется негеографический телефонный код 800) оплачиваются вызываемым, а не вызывающим абонентом. Использование такого номера может быть оправдано для вызываемого абонента, если:
 вызывающий абонент отдельно оплачивает услуги, оказываемые вызываемым абонентом, например, при звонках в службу техподдержки;
 с помощью бесплатных звонков совершаются продажи;
 бесплатная послепродажная поддержка повышает степень удовлетворения запросов потребителей.
Бесплатные номера могут использоваться для кратковременных телеголосований. В этом случае услуги оплачиваются организатором голосования.

Ссылки 
 Выписка из реестра российской системы и плана нумерации
 Список телефонов бесплатной горячей линии РФ
 Реестр общероссийских бесплатных номеров телефонов справочных служб поддержки 8 800

Примечания 

Телефонная связь
Бесплатное